Појам Алабама (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Алабама,
 Алабама (река),
 Алабама Индијанци